Ель:

 Ель () — род хвойных деревьев семейства Сосновые.

Искусство:
 «Ель» — сказка Ханса Кристиана Андерсена (1844).
 «Ель» — мультфильм Анатолия Солина по сказке Андерсена (1984).

Населённые пункты:
 Ель — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Ель — деревня в Осташковском районе Тверской области.

См. также 
 Ёль (значения)